Kovačići je lahko:
 Kovačići, Kalinovik (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Kladanj (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Novi Travnik (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Olovo (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Zenica (Bosna in Hercegovina)
 Kovačići, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)